Laschma (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Laschma (Rjasan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rjasan
 Laschma (Mordwinien), Bahnstation und Stationssiedlung in der Oblast Rjasan
 der mokschanische Name der Stadt Kowylkino in Mordwinien

Laschma steht außerdem für:
 Laschma (Fluss), Nebenfluss der Mokscha in Russland